Берёзовка — река в России, протекает по Томской области. Устье реки находится в 200 км по правому берегу реки Пайдугина. Длина реки составляет 168 км.

Бассейн 
 13 км по левому берегу: Ярашкина 16 км
 25 км по левому берегу: Летняя 22 км
 30 км по правому берегу: Сосновая 14 км
 44 км по левому берегу: Верхняя Летняя 15 км
 48 км по правому берегу: Лосевая 24 км
 62 км по левому берегу: Медвежья 25 км
 ? км по правому берегу: Кедровый
 77 км по правому берегу: Поньжевая 11 км
 86 км по правому берегу: Ельцовая 33 км
 8 км по правому берегу: Правая Ельцовая 11 км
 10 км по левому берегу: Ломная 15 км
 ? км по левому берегу: Крестовая
 ? км по правому берегу: Болотный
 ? км по правому берегу: Сухой
 ? км по левому берегу: Лосиный
 ? км по правому берегу: Восточный
 ? км по правому берегу: Граничная

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кеть, речной подбассейн реки — бассейн притоков (Верхней) Оби от Чулыма до Кети. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки Пайдугины
Реки Каргасокского района
Реки Парабельского района